Srby kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Srby (okres Plzeň-jih)
 Srby (okres Domažlice)